Tolga ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Eisenhelm“.

Namensträger 

 Tolga Balkan (* 1963), deutscher DJ und Remixer (Tolga Flim Flam Balkan)
 Tolga Çavdar (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Tolga Çevik (* 1974), türkischer Schauspieler und Komödiant
 Tolga Ciğerci (* 1992), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Berkay Tolga Dabanlı (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Tolga Doğantez (* 1975), türkischer Fußballspieler
 Tolga Eriş (* 1972), türkischer Fußballspieler
 Tolga Karel (* 1978), türkischer Schauspieler
 Tolga Kashif (* 1962), britischer Komponist und Dirigent

 Tolga Öngören (* 1963), türkischer Basketballtrainer
 Tolga Özgen (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Tolga Özkalfa (* 1977), türkischer Fußballschiedsrichter
 Tolga Seyhan (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Tolga Tekin (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Tolga Ünlü (* 1989), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Tolga Yıldız (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Tolga Yılmaz (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Tolga Zengin (* 1983), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Nazlı Tolga (* 1979), türkisch-niederländische Fernsehmoderatorin und Journalistin

Siehe auch 
 Tolgahan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname